Dieutre est un patronyme porté notamment par :

 Charles Dieutre (1811-1896), avoué et homme politique, maire de Rouen ;
 Vincent Dieutre (1960-), cinéaste français.